'Capablanca puede hacer referencia a:

José Raúl Capablanca (1888-1942), ajedrecista cubano, campeón mundial de ajedrez.
Roberto Capablanca (1929-2013), artista y humorista uruguayo de origen argentino.
«Capablanca (canción)», canción de Los Bunkers.
Capablanca, grupo musical chileno de los años 1970.